Есета батыра Кокиулы (, до 2008 года — Павловка) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Бескоспинского сельского округа. Находится примерно в 14 км к востоку от центра города Алга. Код КАТО — 153233100.

Население 

В 1989 году население села составляло 1357 человек. Национальный состав: казахи — 60 %. В 1999 году население села составляло 1585 человек (807 мужчин и 778 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1458 человек (738 мужчин и 720 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана